Gebergte (aardrijkskunde), een verzameling vrij aaneengesloten bergen
Gebergte (Someren), een buurtschap in het Noord-Brabantse Someren